Список растений c иллюстрациями из атласа лекарственных растений Köhler's Medizinal-Pflanzen («Лекарственные растения Кёлера»).

Атлас состоит из трёх томов, общее число ботанических иллюстраций в атласе составляет около четырёхсот.

Указаны научные (латинские) и русские названия растений, номер тома и иллюстрации, оригинальный сопроводительный текст.
Возможна прямая и обратная сортировка по всем полям списка.

Примечания

Ссылки 
  Иллюстрации из атласа Köhler’s Medizinal-Pflanzen на Викискладе

Ботаническая иллюстрация
Köhler
Раст